Темминк ():

 Конрад Якоб Темминк (1778—1858) — нидерландский зоолог
 Рене Темминк (род. 1960) — нидерландский футбольный судья